– imię japońskie, noszone zarówno przez kobiety i mężczyzn. Używane jest także jako nazwisko.

Możliwa pisownia 
Yuki można zapisać używając wielu różnych znaków kanji takich jak np.:
 雪, „śnieg”
 幸, „szczęście” (występuje też inna wymowa tego imienia: Miyuki)
 友紀, „przyjaciel, kronika”
 由樹
 由記
 由貴
 有紀
 有希
 悠紀
 優希

Znane osoby 
 o imieniu Yuki
 Yuki Amemiya (由樹), japońska mangaka
 Yuki Ebihara (有希), japońska lekkoatletka specjalizująca się w rzucie oszczepem.
 Yuki Hijiri (悠紀), japońska mangaka
 Yuki Ishii (優希), japońska siatkarka grająca jako środkowa
 Yuki Ishikawa (友紀), japońska siatkarka
 Yuki Isoya (有希), wokalistka japońskiego zespołu Judy and Mary
 Yuki Kaida (ゆき), japońska seiyū
 Yuki Kajiura (由記), japońska kompozytorka i producentka
 Yuki Kawai (由貴), japońska siatkarka
 Yuki Kobayashi (由貴), japońska biegaczka narciarska
 Yuki Maeda (有紀), japońska piosenkarka enka
 Yuki Matsuoka (由貴), japońska seiyū
 Yuki Niizawa (由貴), japońska piłkarka wodna
 Yuki Shōji (夕起), japońska siatkarka
 Yuki Uchida (有紀), japońska aktorka, piosenkarka i modelka.
 Yuki Urushibara (友紀), japońska mangaka
 o nazwisku Yuki
 Kaori Yuki (由貴), japońska mangaka

Fikcyjne postacie 
 Yuki Nagato (有希), bohaterka anime Melancholia Haruhi Suzumiyi
 Yuki Saiko (由貴), bohaterka mangi i anime Silent Mobius
 Yuki Sōma (由希), bohater mangi i anime Fruits Basket
 Yuki Yoshikawa (由紀), bohaterka mangi Hori-san to Miyamura-kun

Zobacz też 
 Yūki

Przypisy 

Imiona japońskie